

Armi
 M79, un lanciagranate

Astronomia 
 M79 – oggetto del Catalogo di Messier